Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (de l'acrònim dAteliers MoulineauX), empresa pública fabricant de vehicles blindats de França
 AMC AMX (de l'acrònim en anglès American Motors eXperimental), model d'automòbil, versió de l'AMC Javelin, fabricat als Estats Units
 AMX International AMX (de l'acrònim en italià Aeritalia Macchi eXperimental), avió de combat desenvolupat per Itàlia i Brasil
 Índex AMX (de l'acrònim en neerlandès Amsterdam Midkap indeX), índex borsari utilitzat a la Borsa d'Amsterdam, als Països Baixos
 AMX Mod (de l'acrònim en anglès Abstract Machine eXecutive), mod específic per a determinats videojocs, com ara Half-Life i Counter-Strike''
 AMX també és el codi OACI d'Aeroméxico, aerolínia nacional de Mèxic
 AMX també és el codi a la Borsa de Nova York d'América Móvil''', empresa de telecomunicacions de Mèxic